Henrique de Bragança (Henri de Bragance en français), né le  à Berne (Suisse) et mort le  à Sintra (Portugal), duc de Coimbra, est pour les monarchistes partisans de son frère aîné, un infant de Portugal, descendant d'une branche —  — de l'ancienne famille royale portugaise, et le plus jeune fils de Duarte Nuno de Bragança, duc de Bragance, et de Françoise d'Orléans-Bragance, princesse du Brésil.

Biographie 
Henrique de Bragança est né le , à Berne, de Duarte Nuno de Bragança, prétendant au trône de Portugal, et de Françoise d'Orléans-Bragance.

En 1950, la loi du Bannissement de 1834 fut abrogée et la famille de l'infant Henri fut autorisée à revenir au Portugal, ce qu'il fit avec ses parents et ses frères aînés en 1952.

En 1976, à la mort de son père, c'est son frère aîné, Duarte de Bragança (qui porte le même prénom que son père), qui devient duc de Bragance, revendiquant la qualité de chef de la maison royale et prétendant au trône de Portugal.

Il meurt le  sans postérité.

Titulature et décorations

Titulature 
  -  : Son Altesse le duc de Coimbra, infant de Portugal.

Décorations 
L'infant Henri porte les décorations suivantes :
 grand-croix de l'ordre de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa
 bailli, grand-croix d'honneur et de dévotion de l'ordre souverain militaire de Malte

Généalogie

Notes et références 

Naissance en novembre 1949
Naissance à Berne
Deuxième maison de Bragance
Décès à Sintra
Décès à 67 ans
Décès en février 2017
Grand-croix de l'ordre de l'Immaculée Conception de Vila Viçosa
Duc de Coimbra